Scytalopus krabbei — вид воробьиных птиц из семейства топаколовых. Видовое название присвоено в честь орнитолога Нильса Краббе.

Обитают в Андах, в подлеске тропических лесов Перу и Колумбии. Впервые ученый наблюдал представителей вида в 1983 году и тогда же записал её пение. Вид был признан самостоятельным на основании этих записей и анализа ДНК много лет спустя. Существует лишь небольшое количество изображений Scytalopus krabbei.

Летают эти птицы с трудом. Пищу находят на поверхности земли — между камней, корней и во мху.

Ссылки 
 https://www.florapassionis.com/scytalopus-krabbei/

Земляные топаколо
Птицы Южной Америки